Epirus (historische regio), een historische regio in Griekenland en Albanië
 Epirus (staat), een koninkrijk en later republiek in dit gebied (330-167 v.Chr.)
 Epirus (provincie), een Romeinse provincie (vanaf 146 v.Chr.)
 Despotaat Epirus, een opvolgerstaat van het Byzantijnse Rijk (1205-1479)
 Epirus (periferie), een periferie van Griekenland